«Избранные (фильм, 1981)» — американский фильм 1981 г.,  (англ. The Chosen) — американский художественный фильм 1981 года, снятый режиссёром Джереми Каганом. 
 «Избранные (фильм, 1982)» — советский фильм 1982 г. (исп. Los elegidos) — фильм 1982 года, драма Сергея Соловьёва о жизни эмигрантов в Латинской Америке, поставленный по одноимённому роману Альфонсо Лопеса Микельсена.